«Сенокос» — название нескольких картин:
 «Сенокос» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1565 году.
 «Сенокос» — картина Алексея Венецианова, написанная в середине 1820-х годов.
 «Сенокос» — картина Жюля Бастьена-Лепажа, написанная в 1877 году.
 «Сенокос» — картина Бориса Кустодиева, написанная в 1917 году.
 «Сенокос» — картина Аркадия Пластова, написанная в 1945 году. См. также 
 Сенокос (значения)